Do rywalizacji w drugiej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 18 reprezentacji. Zostały one podzielone na sześć grup, w których znalazły się po 3 zespoły.

Do grupy I trafiły reprezentacje Egiptu, Hiszpanii oraz Rosji.

Mecze w grupie I rozegrane zostały pomiędzy 30 września a 2 października w PalaCatania w Katanii.

Tabela

Mecze

Rosja - Egipt 
Czwartek, 30 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaCatania, Katania - Widzów: 1 600Czas trwania meczu: 76 minut

Hiszpania - Rosja 
Piątek, 1 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaCatania, Katania - Widzów: 3 100Czas trwania meczu: 129 minut

Egipt - Hiszpania 
Sobota, 2 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaCatania, Katania - Widzów: 3 000Czas trwania meczu: 106 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010